Rochereau ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Rochereau (1908–1999), französischer Politiker
 Pierre Marie Philippe Aristide Denfert-Rochereau (1823–1878), französischer Oberst, Verteidiger von Belfort
 Tabu Ley Rochereau (1940–2013), kongolesischer Musiker und Politiker